Tel-quel peut désigner :
Tel Quel, revue littéraire française ;
Telquel, magazine marocain ;
Tel quel, album d'Herbert Léonard ;
Tel Quel, recueil d'essais de Paul Valéry ;
Tel Quel,  de l'album Du cœur à l'outrage du groupe de rap français La Rumeur ;
Tel Quel, émission de télévision diffusée sur France 4.
 Tel Quel (ORTF), émission de télévision de Pierre Charpy et Henri Marque, diffusée par l'ORTF.